Museiparken kan avse:

 Museiparken, Stockholm – en park på Blasieholmen i Stockholm
 Museiparken, Djurgården - ett område med en grupp museer på Norra Djurgården i Stockholm
 Museiparken, Eskilstuna – en park i Eskilstuna
 Museiparken, Växjö – en park i Växjö
 Museiparken, Karlstad – en park i Karlstad